BRJ peut faire référence à :
  ;
 , un service de la police nationale Haïtienne.

Code IATA des aéroports